«Afterlife» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Afterlife (2003), película dirigida por Alison Peebles.* 
 After life  (1998), película japonesa de Hirokazu Koreeda.
 Afterlife -After.Life- (2009), película dirigida por Agnieszka Wojtowicz-Vosloo.
 Afterlife -Las voces de los muertos- (2005-), serie de televisión de Reino Unido.
 After Life (2001), episodio (T06E03) de Buffy the Vampire Slayer.
 After Life (2019), serie de televisión británica creada y protagonizada por Ricky Gervais.

Música 
 Afterlife (19??-), músico británico.
 Afterlife (1989), canción de Dream Theater.
 Afterlife (2008), canción de Avenged Sevenfold.
 Afterlife (2013), canción de Arcade Fire.

Informática 
 Afterlife (1996), videojuego de LucasArts.